Греч может означать:

 Греч, Алексей Николаевич (1814—1850) — русский переводчик и журналист, сын Н. И. Греча.
 Греч, Алексей Николаевич (настоящая фамилия Залеман; 1899—1938) — русский советский искусствовед и краевед.
 Греч, Вера Мильтиадовна (1893—1974) — русская артистка, театральный режиссёр.
 Греч, Николай Иванович (1787—1867) — русский издатель, редактор, публицист, беллетрист, филолог; отец А. Н. Греча.
 Греч, Рик (полное имя Ри́чард Рома́н Греч; 1946—1990) — британский рок-музыкант-мультиинструменталист.

  — Греческий язык